R-123 steht für:

 R-123, anderer Name für 2,2-Dichlor-1,1,1-trifluorethan, Kältemittel
 R-123 (Funkgerät), sowjetisches Funkgerät